Fieberiella är ett släkte av insekter som beskrevs av Victor Antoine Signoret 1880. Fieberiella ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Fieberiella